Cosmopolitan Club:

  — в Лондоне.
 Cosmopolitan Club — в Нью-Йорке.
  — в Филадельфии.

См. также 
 Cosmopolitan
 Cosmopolitan Life
 Космополитен